Snookerns världsrankingpoäng 2005/2006: Officiella världsrankingpoängen för de 94 professionella snookerspelarna under säsong 2005/2006. De sammanräknade poängen från säsongen 2004/2005 och 2005/2006 ger Snookerns världsranking 2006/2007.

Fotnoter

Snookersäsongen 2005/2006
Snookerns världsranking